Бонке Інносент (англ. Bonke Innocent, нар. 20 січня 1996, Кадуна) — нігерійський футболіст, півзахисник клубу «Мальме».
 Інносент Емегара (англ. Innocent Emeghara, нар. 27 травня 1989, Лагос) — швейцарський футболіст нігерійського походження.